Michael Morgan (schlagerzanger) : Duits schlagerzanger
 Michael Morgan (roeier) : Australisch roeier
 Michael Morgan (atleet) : Amerikaans langeafstandsloper
 Michael Morgan (dirigent) : Amerikaans dirigent (1957-2021)